Por Olimpíadas de 1940 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1940, que seriam realizados em Helsinque.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1940, que seriam realizados em Sapporo.

Desambiguação
Desambiguações de esportes